Куакуилко има више значења:

 Куакуилко (Авакатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Куакуилко (Закапоастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Куакуилко (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику